De Zwitserse voetbalbeker 1978/79 (Duits: Schweizer Cup 1978/79) was de 54ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 5 augustus 1978 en eindigde met de tweede finalewedstrijd op 20 juni 1979 in het Wankdorf Stadion in Bern. Titelverdediger Servette FC Genève won de beker voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis door BSC Young Boys in de beslissende wedstrijd met 3-2 te verslaan. Het winnende doelpunt van de ploeg van trainer-coach Péter Pázmándy kwam in de 68ste minuut op naam van Piet Hamberg.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1978/79
Zwitsers voetbalelftal in 1978
Zwitsers voetbalelftal in 1979

1979
Bekervoetbal 1978/79